Rajić je lahko:
 Rajić Brdo (Hrvaška)
 Rajić, Bjelovar (Hrvaška)
 Rajić, Novska (Hrvaška)